

Sigle 
 Job Definition Format

Codici 
 JDF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juiz de Fora (Brasile)